Fernand Charles Coussemant est un chimiste français, né le  à Lille et mort le  à Paris .

Biographie 
Fernand Coussemant fut directeur de l'École nationale supérieure de chimie de Paris de 1976 à 1985. Il était professeur à l'École où il enseignait la cinétique chimique et la grande industrie chimique. Ses conceptions l'amenèrent à rechercher une ouverture plus marquée de l'enseignement sur les réalités industrielles. Il conserva la notion de formation indispensable par la recherche. Il remplaça les options de troisième année, chimie minérale et chimie organique, par trois secteurs optionnels appelés: synthèse et réactivité moléculaires, élaboration et propriétés des matériaux, méthodes et techniques de l'ingénieur, conduisant à un rééquilibrage de l'enseignement entre la chimie des matériaux et le génie chimique.

Il fut le promoteur vers 1980 d'un projet d'association de cinq écoles, l'ENSCP, l'ESPCI, l'ENSIC de Nancy, l'Institut de génie chimique de Toulouse et l'École supérieure de chimie industrielle de Lyon. Ce projet avait l'appui de la grande industrie chimique, mais n'aboutit pas en raison de l'accueil peu favorable qu'il reçut du ministère des universités et de l'hostilité des directeurs des écoles de chimie qui n'y étaient pas associées.

Il tenta aussi d'obtenir la réhabilitation des locaux parisiens de l'ENSCP, à la suite des efforts de son prédécesseur Jacques Bénard. Malgré des prémisses favorables, ce projet n'aboutit pas plus que le précédent.

Atteint par une très grave maladie, Fernand Coussemant fut obligé de renoncer à exercer ses fonctions de directeur au début de 1985. Il décéda le 8 mars 1985. Jean Talbot, un autre professeur de l'École, prit sa succession à la direction de l'École.

Fernand Coussemant a aussi participé à la rédaction de l'Encyclopædia Universalis sur les thèmes suivants: éthanol, buna, cyclohexane, glycol et xylène.

Publications 
 Catalytic conversion of secondary alcohols to ketones, United States Patent, 1958.
 Cinétique chimique appliquée, avec Joseph-Charles Jungers et Jean-Claude Balacéanu, Société des Éditions Technip, 1958, 774 pages.
 Utilisation des effets isotopiques cinétiques en milieu aqueux deutère pour l'étude du mécanisme d'hydratation des α-méthylstyrènes, Tetrahedron Letters, 1967.
 Les fonctions d'acidité et leurs utilisations en catalyse acido-basique, Gordon and Breach, 1969.
 Influence de l’aquation sur les coefficients d’activité en phase aqueuse. Application aux fonctions d’acidité, Journal de chimie physique, 1971.
 Ionisation d’une série d’anilines substituées sur le cycle (indicateurs de Hammett) dans les mélanges ternaires eau-sulfolane-acide perchlorique, Journal de chimie physique et de physico-chimie biologique, 1971.
 Fonctions d’acidité cinétiques en catalyse acide, Journal de chimie physique, 1972.
 Corrélation entre l'ionisation d'indicateurs de Hammett et vitesse de protonation des oléfines dans les milieux eau-acide acétique-acide perchlorique, Tetrahedron Letters, 1972.
 Ionisation des indicateurs de Hammett dans les milieux eau-acide acétique-acide perchlorique, Tetrahedron Letters, 1973.

Références 

Naissance en janvier 1924
Naissance à Lille
Chimiste français
École nationale supérieure de chimie de Paris
Décès en mars 1985
Décès dans le 20e arrondissement de Paris
Décès à 61 ans